Тшчанка:

 Тшчанка — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Чарнковско-Тшчанецкий повят.
 Тшчанка — гмина (волость) в Польше, входит в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Великопольское воеводство.